Schlotterer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schlotterer (1937–1986), deutscher Verleger
 Franziska Schlotterer (* 1972), deutsche Regisseurin
 Gustav Schlotterer (1906–1989), SS-Oberführer, deutscher Wirtschaftsredakteur, Ministerialrat im Reichswirtschaftsministerium und Ostministerium
 Wilhelm Schlotterer (* 1955), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schlotter